

Arte 
 American Gothic (Gotico Americano) – dipinto del 1930 di Grant Wood

Cinema 
 American Gothic – film horror del 1988

Musica 
 American Gothic – album del cantautore statunitense David Ackles del 1972
 American Gothic – EP della band statunitense The Smashing Pumpkins uscito il 2 gennaio 2008

Letteratura 
 Gotico americano (American Gothic) – romanzo di Robert Bloch del 1974

Televisione 
 American Gothic – serie televisiva statunitense del 1995-1996
 American Gothic – serie televisiva statunitense del 2016